Lenarčič est un nom de famille slovène notamment porté par : 
 Janez Lenarčič (1967-), diplomate
 Matevž Lenarčič (1959-), un alpiniste et photographe